Francja:
 Prez – gmina
 Prez-sous-Lafauche – gmina

Szwajcaria:
 Prez – retoromańska nazwa gminy Präz
 Prez – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Prez-vers-Noréaz – miejscowość w gminie Prez
 Prez-vers-Siviriez – miejscowość w gminie Siviriez

Osoby:
 John Du Prez – brytyjski komponista
 Melchior des Prez – francuski święty

Inne:
 Prez – ród

Zobacz też:
 Dead Prez